Николай Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус:
 Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус, Николай Константинович (1846—1911) — российский государственный деятель, военный инженер, генерал-лейтенант.
 Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус, Николай Фёдорович (1802—1876) — российский государственный и политический деятель